MCC, az 1200-as szám római számokkal leírva
MCC, Mathias Corvinus Collegium, budapesti tehetséggondozó intézmény
MCC, Marylebone Cricket Club, londoni krikettklub